Il singolare del torneo di tennis Luxembourg Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Joachim Johansson che ha battuto in finale Grégory Carraz 7-63, 7-5.

Teste di serie

 Joachim Johansson (Campione)
 Jiří Novák (primo turno)
 Florian Mayer (primo turno)
 Greg Rusedski (quarti di finale)

 Hyung-Taik Lee (semifinali)
 Gilles Müller (primo turno)
 Olivier Rochus (semifinali)
 Jarkko Nieminen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Luxembourg Challenger 2004